Senometopia är ett släkte av tvåvingar. Senometopia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Senometopia